't Sluijsje, een verdwenen buurtschap bij Rijswijk
 Het Sluisje (Rhoon), een verdwenen buurtschap bij Rhoon